Attalus steht für

 Attalos
 Attalus (Gattung), eine Gattung der Zipfelkäfer